Катастрофа Ан-26 в Палане (2021) — авиационная катастрофа, произошедшая 6 июля 2021 года в Камчатском крае. Авиалайнер Ан-26Б-100 Камчатского АП выполнял плановый рейс PTK251 по маршруту Петропавловск-Камчатский—Палана, но при заходе на посадку в пункте назначения столкнулся с сопкой. Погибли все находившиеся на его борту 28 человек — 22 пассажира и 6 членов экипажа.

Самолёт 
Ан-26Б-100 (регистрационный номер СССР-26085, заводской 12310, серийный 123-10) был выпущен Киевским авиационным заводом 24 мая 1982 года. С 23 января 1993 года по май 1994 года эксплуатировался авиакомпанией «Пермьтрансавиа» (борт RA-26085). С мая 1994 года по 8 апреля 2002 года находился в лизинге у ООН, затем (с 8 апреля по июль 2002 года) в авиакомпании Air Mali. С июля 2002 года хранился в Киеве в собственности компании «Киевская Русь» (борт UR-BXP). 17 мая 2013 года был куплен Камчатским авиационным предприятием. Оснащён двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ ЗМКБ «Прогресс» имени А. Г. Ивченко. На день катастрофы совершил 10 498 циклов «взлёт-посадка» и налетал 21 492 часа.

Сертификат лётной годности самолёта истекал 30 августа 2021 года.

Экипаж и пассажиры 
На борту самолёта находились 6 членов экипажа и 22 пассажира.

 Командир воздушного судна (КВС) — 34-летний Дмитрий Александрович Никифоров. Устроился в Камчатское авиационное предприятие 15 июля 2013 года (проработал в нём 7 лет и 11 месяцев) на должность второго пилота Ан-26. 23 августа 2019 года был квалифицирован на командира Ан-26. Также управлял самолётом Ан-2. Налетал 3340 часов, 2885 из них на Ан-26 (746 из них в качестве КВС).
 Второй пилот — 27-летний Александр Вячеславович Анисимов. Устроился в Камчатское авиационное предприятие 6 августа 2018 года (проработал в нём 2 года и 11 месяцев) на должность второго пилота Ан-26. Также управлял самолётами Diamond DA40 и Diamond DA42. Налетал 1253 часа, 1091 из них на Ан-26.
 Штурман — 49-летний Владимир Каримович Садиев. Устроился в Камчатское авиационное предприятие 11 января 2018 года (проработал в нём 3 года и 5 месяцев). На должность штурмана Ан-26 был квалифицирован 11 апреля 2019 года. Также управлял самолётами Бе-12 и Ан-72. Налетал 2090 часов, 1262 из них на Ан-26.
 Бортмеханик — 65-летний Рюстем Дулкынович Завгаров. Устроился в Камчатское авиационное предприятие 20 ноября 1991 года (проработал в нём 29 лет и 7 месяцев). Изначально был бортмехаником на Як-40, позже был квалифицирован на бортмеханика Ан-26. Налетал 9449 часов, 6837 из них на Ан-26. Помимо этого, был известным бардом.
 Бортоператор — 31-летний Иван Владимирович Неверов. В его обязанности входило техническое обслуживание самолёта.
 Стюардесса — 39-летняя Ирина Николаевна Середа.

Хронология событий 
Самолёт прибыл в аэропорт Петропавловска-Камчатского за 1 час и 30 минут до планового времени вылета, при этом вылет рейса первоначально был запланирован на 11:00 по местному времени, однако в связи с плохими метеоусловиями вылет был отложен.

Перед вылетом экипаж прошёл обязательный медицинский осмотр.

В 12:32:36 экипаж связался с диспетчером Петропавловск-Старт и запросил разрешение на буксировку и руление.

В 12:32:50 диспетчер сообщил:«26-0-85,  Петропавловск-Старт, добрый день, вам разрешено согласно плану на Палану, ВПП 34 левая, вылет КУЛОД  4 ДЕЛЬТА, первоначально набор эшелона 100, после взлёта работать с Петропавловск-Круг 119,4, выталкивание и запуск разрешаю.»‎В 12:56 по местному времени рейс 251 вылетел из аэропорта Елизово, взяв курс 340. Расчётное время прибытия в Палану — 15:05. 

Примерно через минуту после вылета экипаж связался с диспетчером Петропавловск-Круг, сообщив:«ПТР-Круг,  26-0-8-5, добрый день, взлёт произвёл, сию отменяю полёт по трём П, перешёл ПВП, ТИНЕН3 12-я»Диспетчер дал указание набирать эшелон 150.

В 13:09:06 диспетчер вновь вышел на связь:«26-0-85, контроль по вторичному, продолжать набор эшелона 1-5-0, над ТИНЕН работать ПТР-Контроль 135,4, хорошего полёта, до свидания!»Экипаж сообщил, что будет следовать на эшелоне 130, диспетчер разрешил занять эшелон.

Полёт продолжался на эшелоне с включённым автопилотом на скорости 330-340 км/ч.

В 13:11:49 экипаж связался с диспетчером Петропавловск-Контроль.

В 13:20:49 экипаж связался с диспетчером Мильково-Вышка, а в 13:32:50 вновь связались с диспетчером Петропавловск-Контроль.

В 14:00 экипаж связался с диспетчером, чтобы запросить погоду в Палане, однако у диспетчера не было данных о погоде в данный момент, поэтому он сообщил экипажу о погоде, по данным на 13:30:«0-85, погода Паланы время 01:30: ветер у земли 250° 7, видимость более  10, вблизи аэродрома туман, облачность незначительная на 300, сплошная на 810, температура +11, давление QFE 750 мм или 1009 гПа»Из-за неустойчивой связи по просьбе экипажа диспетчер повторил эту информацию несколько раз. После экипаж подтвердил получение информации.

Позже диспетчер сообщил свежую информацию о погоде:«… ветер 230  градусов, 6, видимость более 10, вблизи аэродрома туман, облачность незначительная на 300, сплошная на 720, температура +10, давление QFE — 757 мм или 1009 гПа»В 14:09:40 диспетчер Петропавловск-Контроль дал экипажу указание связаться с диспетчером Тигиль-Вышка. Связь с диспетчером  была установлена в 14:09:47.

В 14:15:31 экипаж вышел на связь с диспетчером Палана-Вышка и сообщил: «Вышка 0-85, МАНУБ рассчитываю на 70-м эшелоне пройти 10-ю  минуту, прибытие 44-я, заход ПВП, ВПП-11». В ответ диспетчер еще раз зачитала экипажу сводку погоды и рекомендовала заход «ОПРС на ВПП 29»После этого между диспетчером и экипажем состоялся следующий диалог:

В 14:26:36 экипаж вышел на связь с диспетчером Палана-Вышка и сообщил:«.Палана-Вышка 0-85, поправочка, МАНУБ рассчитываем проход на эшелоне 1-3-0, заход ВПП-29,  NDB  Альфа,  визуальное маневрирование»Диспетчер ответила:«… ветер 260, 7 м/с, видимость более 10, несколько на 300, сплошная 720, вблизи туман, горы частично закрыты, давление 7-5-7, температура 10 градусов»В 14:39:40 экипаж начал снижение.

В 14:40:39 диспетчер сообщила об условиях захода:«… эшелон перехода 80, давление 757, контрольная высота 2417, полоса сухая, коэффициент сцепления 0-6, по курсу  посадки возможен перелёт птиц»Экипаж принял информацию.

В 14:45:10 на высоте около 1350 метров экипаж отключил автопилот и начал левый разворот.

Скорость составляла 350 км/ч.

В 14:49:43 на скорости 340 км/ч самолёт начал снижение с высоты 400 метров до 250, что привело к столкновению со скалой. При этом, за три секунды до столкновения экипаж начал правый разворот с креном до 6 градусов.

Рейс 251 перестал выходить на связь примерно в 9 километрах от аэропорта Палана. Позднее, в 3,8 километра от ВПП у подножия сопки были обнаружены обломки лайнера — фюзеляж самолёта был найден на берегу, а остальные части в воде в прибрежной зоне Охотского моря. Выживших не найдено.

Реакция 
 Турция в заявлении своего МИДа выразила соболезнования в связи с катастрофой. 
 Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу катастрофы.
 Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования гражданам Камчатки, заявив, что «Бурятия глубоко потрясена новостью о страшной авиакатастрофе».
 Глава Сербии Александр Вучич выразил соболезнования президенту России В. Путину и россиянам в связи с авиакатастрофой.
 Министр транспорта России Виталий Савельев  и глава Росавиации Александр Нерадько вылетели на место катастрофы для участия в поисково-спасательных работах.
 Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил ТАСС о том, что власти края окажут финансовую помощь семьям погибших в катастрофе.
 Посол США в Москве Джон Салливан выразил соболезнования в связи с катастрофой.
 В заявлении своего МИДа власти Египта выразили соболезнования России в связи с катастрофой.
 Глава Якутии Айсен Николаев выразил соболезнование жителям Камчатского края в связи с катастрофой.
 МИД Греции заявило, что «глубоко опечалено событиями в России» и выразило соболезнования родным погибших.
 Посольство Пакистана в Москве выразило соболезнования родным погибших в катастрофе.
 С 7 по 9 июля в Камчатском крае был объявлен траур.
 Жители Петропавловска-Камчатского организовали стихийный мемориал катастрофе на ступенях стелы «Город воинской славы» в центре города. Горожане несут на мемориал цветы в память о погибших.
 Также стихийный мемориал был образован на центральной площади посёлка Палана.
 Владимир Путин направил главе Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с катастрофой.
 Председатель Китая Си Цзиньпин направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями.
13 июля на территории Камчатки был введён режим ЧС в связи с катастрофой.
15 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что парк региональных самолётов в России нуждается в обновлении в ответ на заявления СМИ о том, что именно их большой возраст становится причиной катастроф.

Расследование 
Следственный комитет РФ рассматривает три вероятные версии крушения самолёта:
 неблагоприятные погодные условия, 
 технические неисправности самолёта,
 ошибки пилотирования.

После катастрофы Ространснадзор инициировал внеплановую проверку Камчатского авиационного предприятия и Госкорпорации по организации воздушного движения.

В день катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию причин катастрофы.

В поисках обломков самолёта участвовал самолёт Ил-38 Тихоокеанского флота ВМФ России.

Заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб заявил, что возможной причиной катастрофы стал сильный боковой ветер.

Спасательная операция на месте происшествия была отложена на утро 7 июля из-за плохих погодных условий.

7 июля следователи начали изучение образцов авиатоплива, личных дел членов экипажа и допрос свидетелей.

На месте катастрофы работают 67 человек и 11 единиц техники, дополнительно на место отправились 14 человек. К операции привлечены и добровольцы, в их числе — родственники погибших.

Транспортная прокуратура России проведёт проверку Камчатского авиационного предприятия. Будут проверены данные по техническому обслуживанию самолёта, поддержании его летной годности, квалификация экипажа, прохождении им медицинских осмотров, а также общая организация безопасности полётов в авиакомпании.

8 июля специалисты МАК начали работу на месте катастрофы.

9 июля спасатели обнаружили оба бортовых самописца (речевой и параметрический) на склоне сопки, где произошла катастрофа. Один из самописцев получил серьёзные повреждения и не подлежит расшифровке.

По данным на 9 июля были обнаружены тела всех 28 погибших. Для их опознания понадобится ДНК-экспертиза.

12 июля было объявлено о том, что ошибки экипажа являются приоритетной версией причин катастрофы.

15 июля появилась предварительная расшифровка бортового самописца.

См. также 
 Катастрофа Ан-28 под Паланой
 Катастрофа Ил-76 в Парване - Произошла ровно за 10 лет до этой катастрофы
 Катастрофа Boeing 777 в Сан-Франциско - Произошла ровно за 8 лет до этой катастрофы

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Крушение самолёта Ан-26 на Камчатке. Главное
 Описание катастрофы на официальном сайте МАК
 Промежуточный отчёт расследования МАК
 Видео с места катастрофы
 

Авиационные происшествия в России 2021 года
Авиационные происшествия с Ан-26
Авиационные происшествия в Камчатском крае
События 6 июля
Июль 2021 года в России
2021 год в Камчатском крае